Grafisch Lyceum Rotterdam - een Rotterdamse vakschool
 Mediacollege Amsterdam - een Amsterdamse vakschool